Hans Wunderlich es el nombre de las siguientes personas:
Hans Wunderlich (político) (1899-1977), político alemán y uno de los «padres y madres de la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania»
Hans Georg Wunderlich (1928-1974), geólogo alemán
Hans-Joachim Wunderlich (1918–1998), director de orquesta y compositor alemán